Schloss Rauenstein bezeichnet:

 Schloss Rauenstein (Erzgebirge)
 Schloss Rauenstein (Überlingen)
 Museum Neues Schloss Rauenstein